Hrvatska policija – corpo di polizia della Croazia
 Policija Srbije – corpo di polizia della serbia
 Policija – corpo di polizia della Russia